Świątynie pod wezwaniem św. Idziego:

 Kościół św. Idziego w Bydgoszczy
 Kościół św. Idziego w Krakowie
 Kościół św. Idziego we Wrocławiu
 Kościół św. Idziego w Lubece
 Kościół św. Idziego w Pradze
 Kościół św. Idziego w Choceniu 

Idzi, św.